Grabiński – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Grabiński/Grabińska:
 Andrzej Grabiński (ujednoznacznienie)
 Benedykt Grabiński (?–1791) – ziemianin, poseł na Sejm Czteroletni
 Henryk Grabiński (1843–1903) – malarz i pedagog
 Józef Grabiński (ujednoznacznienie)
 Stefan Grabiński (1887–1936) – pisarz specjalizujący się w horrorze i grozie
 Stanisław Bohdan Grabiński (1891-1930) – ziemianin, szambelan papieski
 Tadeusz Grabiński (ur. 1947) – ekonomista, rektor AE w Krakowie
 Władysław Krzysztof Grabiński (1925-1944) – żołnierz powstania warszawskiego.
 Wanda Grabińska (1902–1980) – prawniczka, pierwsza polska sędzia
 Wojciech Grabiński (zm. 1786) – podkomorzy królewski, starosta stężycki
 Zofia Grabińska (1922–1994) – aktorka i piosenkarka